Демарш — дипломатическое выступление правительства или дипломатических органов одного государства перед правительством другого государства.
 Демарш — российская рок-группа.